Hyperpolarisering har flere betydninger inden for naturvidenskab:
 Hyperpolarisering (membran)
 Hyperpolarisering (spin)